2 jeziora w Polsce
 Jezioro Widne – jezioro na Równina Augustowskiej, w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka;
 Jezioro Widne – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)